Alaei ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Alaei (* 1984), US-amerikanischer Pokerspieler
 Nagmeh Alaei (* 1983), deutsch-iranische Schauspielerin